Az ID vagy id több dolgot is jelölhet:
 az intelligens tervezés (intelligent design) rövidítése
 Idaho állam postai rövidítése
 ID az identity angol szóból, személy azonosítására
 ID, az Investigation Discovery rövidítve, az amerikai Discovery Communications egyik tematikus, bűnügyekkel foglalkozó csatornája
Informatika
 id Software, videójáték-fejlesztő cég
 id, Unix parancs egy felhasználó kódjának és csoportjainak lekérdezésére